Fallak ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Fallak (1928–1999), deutscher Sport-Funktionär
 Reinhard Fallak (* 1956), deutscher Polizist und Moderator